Тиги́на — многозначный термин.
 Название города Бендеры в периоды между 1460—1535, 1918—1940 и 1941—1944 годами.
 Тигина — населённый пункт в жудеце Вылча в Румынии.
 Тигина — обувная фабрика в Бендерах.
 Тигина — улица в городе Кишинёве в Молдавии.
 Тигина — улица в городе Кэушень в Молдавии.
 Тигина — улица в городе Новые Анены в Молдавии.
 «Тигина» — футбольный клуб из города Бендеры.